Il existe plusieurs églises Saint-Léon, toutes consacrées à Léon , saint chrétien :

Canada 
 l'église Saint-Léon-le-Grand, à Saint-Léon-le-Grand (Québec) ;
 l'église Saint-Léon, à Westmount (Québec).

France 
 l'église Saint-Léon, à Anglet, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 l'église Saint-Léon à La Baussaine, dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 l'église Saint-Léon à Nancy, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 l'église Saint-Léon à Paris (XV) ;
 l'église Saint-Léon, à Saint-Léon-sur-Vézère, dans le département de la Dordogne ;
 l'église Saint-Léon, à Thennelières, dans le département de l'Aube.

Italie 
 l'église Saint-Léon, à Rome (Latium).

Turquie  
 l'église Saint-Léon, à Istanbul (Province d’Istanbul).

Voir aussi